Die Claro Open Colombia 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis zum 21. Juli 2013 in Bogotá stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Hamburg die Bet-at-home Open German Tennis Championships ausgetragen. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Claro Open Colombia, welche zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten, zur höheren Kategorie ATP World Tour 500.

Im Einzel war der Titelverteidiger João Souza, der das Turnier bei der letzten Austragung im Jahr 2010, damals noch im Rahmen der ATP Challenger Tour, gewinnen konnte. Im Doppel gewannen damals Franco Ferreiro und Santiago González den Titel. Den diesjährigen Einzelbewerb gewann Ivo Karlović, der mit diesem Sieg nach über fünf Jahren wieder einen Titel auf ATP-Ebene feiern konnte; im Finale schlug er Alejandro Falla bei seinem Heimatturnier. Im Doppel siegte das indische Duo Purav Raja und Divij Sharan; für die beiden, die ansonsten hauptsächlich auf Challenger-Tour aktiv gewesen sind, war dies der erste Titel auf ATP-Ebene.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren, die vier topgesetzten Spieler der Einzelkonkurrenz erhielten ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Claro Open Colombia 2013 hat vom 13. bis zum 15. Juli 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Claro Open Colombia 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten sind, haben die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde erhalten. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)

ATP World Tour 2013
2013